Belgia:
 Amel – gmina
 Amel – rzeka, dopływ Ourthe

Francja:
 Amel-sur-l’Étang – gmina

Inne:
 Amel – tamilskie imię męskie

Zobacz też:
 Amell
 Ammel